Bosschaert ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Bosschaert (1612–1643), niederländischer Maler
 Ambrosius Bosschaert der Ältere (1573–1621), flämisch-niederländischer Stilllebenmaler
 Ambrosius Bosschaert der Jüngere (1609–1645), niederländischer Stilllebenmaler
 Jan Baptist Bosschaert (1667–1746), flämischer Stilllebenmaler
 Johannes Bosschaert (1607–1628), niederländischer Maler
 Thomas Willeboirts genannt Bosschaert (1614–1654), flämischer Historienmaler